Алексе́й Па́влович Соко́льский (3 ноября 1908, Каньгуши, Пензенская губерния — 27 декабря 1969, Минск) — советский шахматист, мастер спорта СССР по шахматам (1938), заслуженный тренер СССР (1965). Шахматный теоретик и литератор. Педагог.

Биография 
Участник 4 чемпионатов СССР, лучшие результаты: 1944 — 8—10-е, 1949 — 12-е места. Многократный призёр республиканских чемпионатов: РСФСР (1935) — 2-е место; УССР (1944) — 3—6-е, 1947 1-е, 1948 — 1—2-е, 1949 — 4—5-е; БССР (1958) — 2-е, 1955 и 1959 — 3—4-е, 1960 — 4-е места. В первенствах ЦС ДСО «Буревестник» (1944 и 1948) — 1—2-е место. Сыграл вничью матч с А. Ильиным-Женевским (1937) — 8½ : 8½ (+6, −6, =5). Участник командных соревнований (в состав команды БССР) с шахматистами Польши и Венгрии. Участник партии в «живые шахматы» в Пензе в 1930 году.

С 1945 года был тренером и секундантом Исаака Болеславского.

Именем Сокольского назван Дебют Сокольского (1.b4), которому он посвятил специальное исследование (1963).

Скончался 27 декабря 1969 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

В 1970—1980-е годы в Минске проводились Мемориалы Сокольского, всего прошло 16 таких турниров.

Спортивные достижения

Книги 
 Современный шахматный дебют. (Основные принципы). — К. — Львов, 1949;
 Шахматная игра. (Краткое пособие). — Минск, 1959;
 Шахматный дебют. (Теория и практика), 2 издание. — Минск, 1960;
 Пешка в движении. — М., 1962;
 Дебют 1.b2 — b4 (Дебют Сокольского). — Минск, 1963;
 Шахматная партия в её развитии. — Минск, 1966;
 Внимание, ловушка! — М. 1970;
 Ваш первый ход. — М., 1977.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Алексея Сокольского на сайте ФШР

 Основатель Львовской шахматной школы статья Михальчишина на ChessPro.
 «Живые шахматы» — забытая Пенза статья Суханицкого Станислава на proint.narod.ru.

Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Заслуженные тренеры СССР
Мастера спорта СССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска